Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim
 Osiedle Wschód w Szydłowcu
 Osiedle Wschód w Wągrowcu
 Osiedle Wschód w Żyrardowie

Wschód